Mazatlán puede referirse a alguno de los siguientes conceptos:

Geografía

Oaxaca 
Municipio de Mazatlán Villa de Flores. Municipio del estado de Oaxaca.
Municipio de San Juan Mazatlán. Municipio del estado de Oaxaca.
San Juan Mazatlán. Localidad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior.

Sinaloa 
 Municipio de Mazatlán. Municipio del estado de Sinaloa.
 Mazatlán. Cabecera del municipio homónimo y segunda ciudad en importancia dentro del estado.

Historia 
 Batalla de Mazatlán (1864). Serie de conflictos durante la segunda intervención francesa en México.

Deporte 
 Venados de Mazatlán. Equipo de béisbol de Sinaloa.
 Mazatlán Fútbol Club. Equipo de fútbol de Sinaloa.